Куломб'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Куломб'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна